Педосы - название украинских сёл

 Педосы (Погребищенский район) — Винницкая область
 Педосы (Хмельницкий район) — Винницкая область
 Педосы (Хмельницкий район, Хмельницкая область)